Witajcie w dżungli (film 2003)
 Witajcie w dżungli (film 2007)